Гайак:
 Гайак — город, муниципалитет (коммуна) во Франции.
 Гайак — кантон во Франции.

Составные названия:
 Гайак-д’Аверон — коммуна во Франции.
 Гайак-Тульза — коммуна во Франции.